Sannino ist der Familienname folgender Personen:

Giuseppe Sannino (* 1957), italienischer Fußballspieler und -trainer
Stefano Sannino (* 1959), italienischer Politikwissenschaftler und EU-Beamter